Carel Naret Oliphant, Nederlands apotheker en schaker
 Evan Oliphant, Schots wielrenner
 Grassella Oliphant, Amerikaans jazzdrummer
 Herman Oliphant, hoogleraar rechtsgeleerdheid
 Mark Oliphant, Australisch natuurkundige
 Mildred Oliphant - Zuid-Afrikaans politica en anti-apartheidactiviste

Zie ook 
 De Oliphant (doorverwijspagina)
 Olifant (doorverwijspagina)